Косте́нево — посёлок в Балахнинском районе Нижегородской области России, входит в состав городского поселения Рабочий посёлок Большое Козино.

Удаленная северо-западная часть рабочего поселка Большое Козино на левом берегу реки Пыры.

Название связывается с тем, что в происшедшем возле Костенева бою против отряда польских интервентов в Смутное время местные жители «бились кистенем»
.

Население

История

Примечания 

Населённые пункты Балахнинского района